Wilhelm von Schaesberg ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm II. von Schaesberg, Stammvater des niederrheinischen Adelsgeschlechtes derer von Schaesberg, siehe Wilhelm II. von Retersbeck
 Wilhelm IV. von Schaesberg, Oberhaupt des niederrheinischen Adelsgeschlechtes derer von Schaesberg